Ру́цкий — фамилия.

Известные носители:
 Руцкий, Александр Владимирович (1932—2015) — советский и белорусский травматолог-ортопед.
 Руцкий, Илья Валентинович (род. 1999) — белорусский футболист.

См. также 
 Руцкой